Гало́ (от  — «круг», «диск»; также «а́ура», «нимб», «орео́л») — многозначный термин: 
 Гало — оптический феномен, светящееся кольцо вокруг Солнца или Луны.
 Гало — в физике твердого тела размытые концентрические круги на дебаеграмме в рентгеноструктурном анализе.
 Гало — термин в биологии.
 Галактическое (звёздное) гало — невидимый компонент галактики, простирающийся за её видимую часть.
 Ядерное гало
 Гало- (от  «соль») — приставка, использующаяся в биологии и химии.

Имя 
 Гало (1893—1978) — бразильский футболист, полузащитник.
 Гало, Орландо (род. 2000) — коста-риканский футболист, полузащитник.

См. также 
 Алос (значения)
 
 Ореол